El término Toril puede referirse a:

 Toril, en tauromaquia, sitio donde se tienen encerrados los toros que van a lidiarse.

 Toril, un municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.

 Toril, localidad del municipio de Toril y Masegoso, en la provincia de Teruel, España.

 Toril y Masegoso, un municipio de la provincia de Teruel, Aragón, España.

 Toril, es un género musical del Ande peruano, de Grau  Apurímac , se toca en las fiestas de los pueblos. Asociado con las fiestas de marcar ganado. También llamado Santiago.